Trombone – strumento musicale aerofono della famiglia degli ottoni
 Trombone – registro d'organo
 Trombone – arma da fuoco
 Antonio Trombone – pianista e didatta italiano
 Trombone Shorty – trombonista e trombettista statunitense

Altri progetti